Хуан Сабинес Гереро има више значења:

 Хуан Сабинес Гереро (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гереро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гереро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику